BK Forward, bildad 1934, är en fotbollsklubb i Örebro som spelar fotboll i Ettan Norra. År 2003 spelade laget i Superettan. I bandy spelade klubben i Sveriges högsta serie säsongen 1973/1974.

Resultat efter säsong

Spelare

Spelartrupp

Tidigare spelare i urval 

 Melke Alan
 Sven "Giggi" Andersson
 Patrik Anttonen
 Abgar Barsom
 Daniel Björnquist
 Pelle Blohm
 Hasse Borg
 Jimmy Durmaz
 Magnus Erlingmark
 Dejan Garaca
 Jiloan Hamad
 Josef Ibrahim
 Per Johansson
 Herish Kuhi
 Marino Ramberg
 Mohammed Saeid
 Magnus Wikström
 Ahmed Yasin

Källor

Externa länkar